Martin Eden (roman), een roman uit 1909 van auteur Jack London
Martin Eden (1914), een Amerikaanse stille film uit 1914
Martin Eden (2019), een Italiaanse film uit 2019